Frederick Sturrock (1882-1959), homme d'affaires et homme politique sud-africain ;
 Jock Sturrock (1915 - 1997), skipper australien ;
 Paul Sturrock (1956-), joueur écossais de football ;
 Peter A. Sturrock (1924-), scientifique britannique.